La  peut désigner :
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la  de réserve (Empire allemand)
  brigade SS de Panzergrenadiers (Allemagne nazie)
  (Biélorussie)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
  (Inde britannique)
  (Inde britannique)
  (Royaume-Uni)
  (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)